Agua Chiquita Creek steht für:

 Agua Chiquita Creek (Rio Penasco), Fluss im Chaves County, Bundesstaat New Mexico
 Agua Chiquita Creek (Lincoln County), Fluss im Lincoln County, Bundesstaat New Mexico